Тієне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 29 км на південний схід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 733,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Тієне
 Тієне на сайті французького Національного інституту географії
 Тієне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тієне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тієне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тієне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор